Ришарлисон

 Ришарлисон (род. 1982) — бразильский футболист, полузащитник.
 Ришарлисон (род. 1997) — бразильский футболист, нападающий.